Sterling může být:

 Příjmení osob
 Ford Sterling (1883–1939) – americký herec a režisér
 Bruce Sterling (* 1954) – americký spisovatel
 Raheem Shaquille Sterling (* 1994) – anglický fotbalista a reprezentant s jamajskými kořeny

 Jméno osob
 Sterling Morrison (1942–1995) – americký hudebník
 Sterling Campbell (* 1964) – americký bubeník
 Sterling Knight (* 1989) – americký herec a zpěvák

 Místo
 Sterling (Aljaška) – obec na Aljašce
 Sterling (Colorado) – město v Coloradu
 Sterling (Connecticut) – město v Connecticut
 Sterling (Illinois) – město v Illinois
 Sterling (Kansas) – město v Kansasu
 Sterling (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Sterling (Michigan) – město v Michiganu
 Sterling (Nebraska) – město v Nebrasce
 Sterling (New York) – město v New Yorku
 Sterling (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Sterling (Utah) – obec v Utahu
 Sterling (Virginie) – obec ve Virginii

 Ostatní
 Samopal Sterling – britský samopal
 Sterling County – okres v Texasu